Amphoe Nong Khae (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im südlichen Teil der Provinz Saraburi. Die Provinz Saraburi liegt in der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Bezirke (von Norden im Uhrzeigersinn):  Amphoe Nong Saeng, Amphoe Mueang Saraburi und Amphoe Wihan Daeng der Provinz Saraburi, Amphoe Nong Suea der Provinz Pathum Thani sowie Amphoe Wang Noi, Amphoe Uthai und Amphoe Phachi der Provinz Ayutthaya.

Geschichte 
Es gibt in den Chroniken Hinweise darauf, dass Amphoe Nong Khae bereits 1899 existiert hat.

Der  Na-Roeng-Kanal (Thai:  – Khlong Na Roeng) fließt durch den Landkreis. Er wurde bereits im Königreich Ayutthaya aus strategischen Gründen für schnelle Truppentransporte benutzt.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Nong Khae ist in 18 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 181 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt vier Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Nong Khae (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Khae.
 Khotchasit (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khotchasit.
 Hin Kong (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Huai Khamin, Huai Sai, Nong Khai Nam.
 Phai Tam (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phai Tam.

Außerdem gibt es 15 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Kum Hak (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kum Hak.
 Khotchasit (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khotchasit.
 Khok Tum-Phon Thong (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Khok Tum, Phon Thong.
 Khok Yae (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Yae.
 Bua Loi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bua Loi.
 Huai Khamin (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Huai Khamin.
 Huai Sai (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Huai Sai.
 Nong Khai Nam (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nong Khai Nam.
 Nong Khaem (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Khaem.
 Nong Chik (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Chik.
 Nong Chorakhe (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Chorakhe.
 Nong Nak (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Nak.
 Nong Pla Mo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Pla Mo.
 Nong Pling (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Pling.
 Nong Rong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Rong.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Nong Khae von amphoe.com (in Thai)

Nong Khae